Csehország
 Chvalovice, település a Prachaticei járásban
 Chvalovice, település a Znojmói járásban
 Žlebské Chvalovice, település a Chrudimi járásban